Schloss Bayreuth steht für:

 Altes Schloss Bayreuth
 Altes Schloss (Eremitage)
 Neues Schloss Bayreuth
 Neues Schloss (Eremitage)